Taşçı bzw. Tasci ist der Familienname folgender Personen:

 Ceren Taşçı (* 1989), türkische Schauspielerin
 Mehmet Taşçı (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Serdar Taşçı (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Tan Taşçı (* 1981), türkischer Popmusiker
 Tuğba Taşçı (* 1984), türkische Basketballspielerin
 Tunahan Tasci (* 2002), türkisch-niederländischer Fußballspieler

Taşçı steht für:
 Taşçı (Develi), ein Dorf im Landkreis Develi der türkischen Provinz Kayseri
 Taşçı (Gercüş), ein Dorf im Landkreis Gercüş der türkischen Provinz Batman
 Taşçı (Varto), ein Dorf im Landkreis Varto der türkischen Provinz Muş
 die hethitischen Felsreliefs von Taşçı